Aeschlimann ist der Familienname folgender Personen:

 André Aeschlimann (1929–2016), Schweizer Zoologe 
 Arthur Aeschlimann (Fabrikant) (1842–1908), Schweizer Hafner, Ofenbauer und Röhrenfabrikant
 Arthur Aeschlimann (* 1946), Schweizer Bundesrichter
 Charles Aeschlimann (1896–??), Schweizer Tennisspieler
 Emanuel Aeschlimann (1751–1832), Hafner und Kachelofenproduzent
 Heinrich Aeschlimann (1806–1866), Hafner, Kachelofen- und Röhrenproduzent

 Joachim Aeschlimann (* 1987), Schweizer Schauspieler
 Johann Heinrich Aeschlimann (1777–1828), Hafner und Kachelofenproduzent
 Karl Eduard Aeschlimann (1808–1893), Schweizer Hofarchitekt des russischen Zaren
 Manuel Aeschlimann (* 1964), französischer Politiker
 Marc Aeschlimann (* 1995), Schweizer Eishockeyspieler
 Martin Aeschlimann (* 1957), Schweizer Physiker

 Peter Aeschlimann (* 1946), Schweizer Eishockeyspieler
 Richard Aeschlimann (* 1944), Schweizer Maler, Grafiker, Galerist und Schriftsteller
 Rudolf Aeschlimann (1884–1961), schweizerischer Reformpädagoge und Autor
 Walter Aeschlimann (1870–1940), Ofenbauer in Vernex
 Yannik Aeschlimann (* 1993), Schweizer Unihockeyspieler

Unternehmen:
 Adolf Aeschlimann Möbelfabrik